Der Prinz und die Tänzerin ist der Name folgender Filme:

 Der Prinz und die Tänzerin (1926), deutscher Spielfilm. Regie: Richard Eichberg
 Der Prinz und die Tänzerin (1957), US-amerikanischer Spielfilm. Regie: Laurence Olivier